
Флаг городского поселения «Город Горохове́ц» Гороховецкого района Владимирской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг города Гороховец представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/4 полотнища и изображения пяти смещённых к вертикальной оси зелёных гороховых стеблей на чёрных жердях (низ этих изображений заходит на полосу)».

Обоснование символики 
Флаг города Гороховец создан с учётом его герба, разработанного на основе исторического герба города Гороховец Владимирского наместничества, Высочайше утверждённого  года, подлинное описание которого гласит:
«Въ верхней части гербъ Владимірскій. Въ нижней — въ золотомъ полѣ вырощѣнный на черныхъ тычкахъ горохъ, означающій имя сего города».

Гороховец — один из старейших городов Владимирской земли, первое упоминание о нём относится к 1239 году, когда он был опорным пунктом Владимиро-Суздальского княжества. Сейчас Гороховец один из красивейших городов Владимирской области, сохранивший множество памятников архитектуры.

Использование композиции исторического герба символизирует преемственность поколений и бережное отношение к своему прошлому местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, уважения и интеллекта.
Зелёный цвет — символ здоровья, жизненного роста, природы.
Чёрный цвет — символ скромности, мудрости и вечности бытия.

Примечания 

Горох в геральдике